Premijer Liga (2016/2017) — 22. edycja rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Sezon rozpoczął się 23 lipca 2016 roku, a zakończył się 28 maja 2017 roku. Tytułu obroniła drużyna . Królem strzelców został Ivan Lendrić, który w barwach klubu  zdobył 19 bramek.

Tabela rundy zasadniczej

Tabela grupy mistrzowskiej

Tabela grupy spadkowej

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Soccerway

Przypisy 

2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2016 w Bośni i Hercegowinie
2017 w Bośni i Hercegowinie